Муравьиная царица
 Пчелиная царица